Betke ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Betke (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Joachim Betke (auch Joachim Bethke, Joachim Beates; 1601–1663), deutscher Theologe und Spiritualist
 Klaus Betke (1914–2011), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Lotte Betke (1905–2008), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Oliver Betke (* 1966), deutscher Schauspieler, Autor, Synchronsprecher und Fotograf
 Stefan Betke, eigentlicher Name von Pole (Musiker) (* 1967), deutscher Musiker, Musikproduzent und Labelbetreiber
 Wolfgang Betke (* 1958), deutscher Künstler 

Siehe auch: 
 Bethke
 Bethge
 Betcke
 Baetke
 Baethke
 Baetge
 Petke